Josep Batlle i Carreó (1773-1854), comerciant i cronista català a l'Uruguai.
 Josep Batlle i Jover (1774-1847), jurista català.
 Josep Batlle i Mateu (), botànic català.
 Josep Batlle (cronista), cronista
 Josep Batlle (organista), organista de Santa Maria de Castelló d‘Empúries 1708.